Unterholzhausen ist der Ortsname von

 Unterholzhausen (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting, Bayern
 Unterholzhausen (Dingolfing), Ortsteil der Stadt Dingolfing, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern